Граф Иван Михайлович Подгоричани (ум. 1779) — генерал-поручик Русской императорской армии.

Биография 

Иван Подгоричани происходил из старинного сербского рода Далмацкой провинции Центы. Перейдя на службу России в 1759 году полковником, Подгоричани сразу принял участие в Семилетней войне в рядах Молдавского гусарского полка, входившего в состав отряда лёгкой конницы графа Тотлебена. В следующем году разъезды Подгоричани наводили ужас на Кеслинский гарнизон во время осады и взятия крепости (18 мая). В сентябре этого года Подгоричани отличился при взятии Берлина: «Во все дни стояния под Берлином», — доносил Чернышев, — «Подгоричани храбростью своей в стычках и весьма добрым приводством не только многих в полон брал, но и поверхность всегда над пруссаками имел, а при взятии столицы «весьма отлично в храбрости себя оказал». 

Странное поведение начальника отряда графа Готтлоба Курта Генриха Тотлебена, его частые корреспонденции с пруссаками возбудили в полковнике Подгоричани и других подчиненных графа Тотлебена штаб-офицерах подозрение; вскоре они захватили еврея с изменнической перепиской графа; 9 июня 1761 года они его арестовали ночью в постели в Беренштейне и с конвоем отправили к генерал-фельдмаршалу; особенно зол был Тотлебен на полковника Подгоричани и двух других штаб-офицеров и в оправданиях своих на пункты обвинения просил Всемилостивейшего удовлетворения против «неслыханного, тиранского поступка их», уверяя, что единственная причина его ареста та, что он не позволял этим штаб-офицерам грабить. 

За отличие в Семилетней войне Подгоричани был произведен в бригадиры, с назначением полковником в том же Молдавском гусарском полку (2 сентября 1762 года).

3 марта 1765 года Высочайше было повелено Ахтырский слободской черкасский казачий полк переформировать в гусарский того же наименования Ахтырский, и первым командиром был назначен бригадир граф И. М. Подгоричани, бывший лишь «по нужде грамотным», но храбрый и отличный офицер, и в этот же год, «за ревностную службу», пожалован в Белгородской губернии двумя деревнями в вечное и потомственное владение. Он деятельно принялся за сформирование гусарского полка,, получил чин генерал-майора (16 мая 1766 года), и закончил сформирование воинской части к лету 1766 года. 

В феврале 1767 года Ахтырский полк под командованием И. М. Подгоричани выступил в Юго-Западный край и Польскую Русь и принял участие в войне с польско-литовскими войсками с составе корпуса генерала Кречетникова. В 1768 году Иван Михайлович Подгоричани принял участие в борьбе с польскими конфедератами; посланный к городу Старо-Константинову с одним конным отрядом, он пошёл на приступ города, спешив свой отряд, но вынужден был отступить. Узнав о неудаче Подгоричани, императрица Екатерина писала Панину: «Я думаю, что генерал Подгоричани нас от хлопот избавит, ибо и слава, и храбрость, и искусство в нем есть; жаль, что ему не удалось гусарами одними взять Константинов, ибо сей лавровый венец украсил бы его седую голову». Король польский пожаловал Подгоричани орден Святого Станислава (в апреле 1768 года). В мае Екатерина опять писала: «Думаю, что Подгоричани с бунтовщиками управится»; действительно, скоро пришло известие, что он разбил значительный отряд конфедератов у Хмельника, потом — сильный отряд их, шедший на помощь осажденному русскими Бердичеву, и в июне Барские конфедераты были все рассеяны. 

В 1769 году И. М. Подгоричани представил патент от Венецианской республики, доказывающий, что его предки были графы, а потому, Высочайшим указом Правительствующему Сенату, он был признан в графском достоинстве (6 июля 1769 года). 

В апреле этого года он подал императрице проект военных действий и карту; он сам желал ехать в Черногорию, где думал быть «не бескредитен… : хорошо знаком с ней, ибо везде сам побывал». Подав проект, он сказал Екатерине: «Велишь быть мне начальником или подчиненным — я на все готов, лишь бы быть инструментом свержения тиранского ига с одноземцев своих». Сообщая об этом Алексею Орлову, императрица писала: «Что касается до его усердия, храбрости, а также искусства в военном деле, о том все не сомневаются». Но Подгоричани был назначен на войну с турками. 

3 января 1770 года он атаковал у реки Рымни неприятеля с тремя гусарскими полками (600 человек), рассеял турок и захватилих знамя. На следующий день турки усилились до 11-ти тысяч солдат и атаковали слабые силы русских; только отчаянные кавалерийские атаки Подгоричани обратили их в бегство. В бою под Браиловым (18 января) Подгоричани отличился в начале сражения, отразив всю неприятельскую конницу с тыла, затем был в боях под Ларгой и Кагулом, где был оставлен Румянцевым для прикрытия транспортов с тремя гусарскими полками; весь день он отбивал атаки татар. Узнав об отличии Подгоричани под Кагулом, императрица передала ему в рескрипте «удовольствие Свое и признательность за то, что, быв отделен от армии, сохранил целость пропитания ее и полки хана крымского в ничто обратил». В конце года Подгоричани участвовал в осаде Браилова и штурме (24 октября) крепости.

30 ноября 1770 года граф Подгоричани подал с театра войны из города Ясс прошение на Высочайшее имя об увольнении его от службы «за наступающей старостью и дряхлостью, за имеющимися от долговременной конной службы во всем корпусе разными болезнями, а особливо в глазе, и за переморозением в прошлую зиму ног». Помимо болезней, Подгоричани просился в отставку из-за несчастья, случившегося в его отсутствие: винокуренный завод (в его деревне в Слободско-Украинской губернии), в который он вложил последний свой капитал, сгорел; он просил императрицу о денежной помощи, так как совершенно разорился.

29 декабря 1770 года Подгоричани был уволен в отставку, с производством в генерал-поручики, но просьбу его о денежной помощи военная коллегия не поддержала.

Граф Иван Михайлович Подгоричани скончался в 1779 году. 

Он был женат на дворянке Варваре Шидловской, от которой имел детей: Федора (учился у Гебера; был полковником Сумского гусарского полка и, состоя в этом чине, 31 октября 1812 года, по военному суду, разжалован в рядовые, а через две недели (13 ноября) убит в сражении рядовым) и Михаила, умершего в 1810 году.

Примечания

Литература 
 
 «Архив Государственного совета», т. IV, часть IV, СПб. 1899, стр. 444, 445, 447, 448, 450—452, 458, 460, 462—464.
 Бильбасов В. А. «История Екатерины II», Берлин. 1900, т. II, стр. 519.
 Бобровский П. О. История 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского Его Величества полка за 1642—1892 гг., т. II, 183, 238.
 Масловский С. Русская армия в Семилетнюю войну. Москва. 1891, вып. III, 30, 240, 241, 243, 246—248, 251, 255, 257, 264—266, 308, 324, 329, 335, 339, 340, 416, 465, прилож. стр. 68, 72, 130, 167, 168, 174, 273, 211.
 «Сборник Исторического Общества», т. X, 429, XIII, 152, VII, 112, I, 16—18, LXXXVII, 75, 82, 95.
 Соловьёв С. M. «История России», кн. 6-я, т. XXVII, 518, 519, 521, XXVIII, 590, 638, 648. 

Иван Михайлович
Генерал-поручики (Российская империя)
Участники Семилетней войны
Участники войны против барских конфедератов
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)